myrrha – nome greco e latino di Mirra
 Myrrha – genere di coleotteri
 381 Myrrha – asteroide della fascia principale

Pagine correlate
Mirra (disambigua)